Caggiano – comune della provincia di Salerno

Persone 
 Antonio Caggiano – cardinale argentino
 Emanuele Caggiano – scultore italiano
 Fedele Caggiano – scultore italiano
 Frank Caggiano – vescovo statunitense
 Jeremías Caggiano – calciatore argentino
 Nestore Caggiano – musicista italiano
 Rob Caggiano – musicista statunitense